Die Australian Professional Championship 1974 war ein professionelles Snookerturnier im Rahmen der Saison 1974/75 ohne Einfluss auf die Weltrangliste und in der Funktion der nationalen Profimeisterschaft Australiens. Das preisgeld- und sponsorenlose Turniere wurde vom August 1974 bis zum 30. desselben Monats in der australischen Stadt Wagga Wagga ausgetragen. Zum sechsten Mal in Folge und zum neunten Mal insgesamt gewann Eddie Charlton das Turnier, als er im Finale Warren Simpson mit 44:17 besiegte und während des Spiels gleichwohl mit einem 105er-Break das höchste Break des Turnieres spielte.

Turnierverlauf 
Am Turnier nahmen insgesamt zehn Spieler, neun Profi- und ein Amateurspieler, teil, womit sich im Vergleich zum Vorjahr die Teilnehmerzahl um drei Spieler erhöhte. Nachdem zwei der Spieler eine Erstrundenpartie ausgespielt hatten und der Sieger in der zweiten Runde ein weiteres Spiel bestritten hatte, verblieben im Viertelfinale insgesamt acht Spieler, die von dort im K.-o.-System um den Sieg spielten. Anhand der vorliegenden Spielergebnisse ist dabei kein klarer Spielmodus zu erkennen oder ebenjener als fragwürdig einzuschätzen. Wahrscheinlich wurde das Halbfinale über 37 Frames und das Finale über 61 Frames gespielt, sodass diese beiden Runden einen eindeutigen Spielmodus vorweisen.

Finale 
Der Australier Eddie Charlton stand zum elften Mal in Folge in Finale, insgesamt acht Mal hatte er dabei bisher gewonnen, darunter bei den letzten fünf Turnieren. Bei dieser Ausgabe hatte Charlton durch einen deutlichen Sieg über Rex King sowie einem etwas knapperen Sieg über Paddy Morgan erreicht. Im Finale traf er auf Warren Simpson, wodurch das Endspiel eine Neuauflage der Finalspiele von 1964, 1966–1969 und 1971 war, wobei Simpson lediglich 1968 die Überhand hatte. Dieser war in diesem Jahr ebenfalls mit einem deutlichen Sieg über Ron Mares gestartet und hatte anschließend Norman Squire besiegt.

Vom Finale selbst sind keine genauen Aufzeichnungen vorhanden. Im Endeffekt siegte Charlton auch mithilfe eines 105er-Breaks mit 44:17 und gewann damit zum sechsten Mal in Folge und zum neunten Mal insgesamt das Turnier.

Century Breaks 
Während des Turnieres spielten zwei Spieler je ein Century Break:
  Eddie Charlton: 105
  Paddy Morgan: 101

Einzelnachweise 

1974
Snookerveranstaltung 1974
Sportveranstaltung in New South Wales
Wagga Wagga